Dupouy est un nom d'origine occitane : pouy ou poey signifient « coteau ».

Patronyme 

 Albert Dupouy (1901-1973), un joueur français de rugby à XV.
 Auguste Dupouy (1872-1967), un écrivain français.
 Augustin Dupouy (1808-1868), un vice-amiral français.
 Bernard Dupouy (1825-1900), un politicien français.
 Edmond Dupouy (1838-1920), un médecin et journaliste français.
 Étienne Dupouy (1772-1839), homme politique français.
 Gaston Dupouy (1900-1985), un physicien français, directeur honoraire du CNRS.
 Marie-Thérèse Dupouy Bordes (1873-1953), religieuse française, vénérable.
 Philippe Dupouy (1960- ), un politicien français.
 Philippe Dupouy (1952- ), un astronome amateur.
 Victor Dupouy (?- ), une personnalité politique française.
 Cecile Dupouy (1956 - ), biologiste marin, spécialiste de l'étude des trichodesmium (cyanophycée).

Autre 
 Le musée Georgette-Dupouy se situe à Dax, dans le département français des Landes.

Patronyme occitan